Гаврюшин Денис Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврюшин Євген Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища